Аи́м — село на реке Мая в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 400 км от райцентра Аян. Единственный населённый пункт Аимского сельского поселения.

География 

Аим стоит на реке Мая, примерно в 200 км к западу от села Нелькан.

История 
Основано в 1844 году как перевалочный пункт Российско-Американской компании на тракте из Аяна в Усть-Маю.

Население

Экономика 
Участок Нельканского предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Отделение связи, амбулатория, начальная школа, детсад-ясли, библиотека, дом культуры, сельская администрация.

Примечания

Ссылки 
 Система «Налоговая справка»
 Аим в Викимапии

Населённые пункты Аяно-Майского района
Появились в 1844 году в России